

Geografia

Germania 
 Rieden – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Rieden – comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Rieden – comune nel circondario di Mayen-Coblenza (Renania-Palatinato)
 Rieden – ex comune ora frazione di Altdorf bei Nürnberg, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Rieden – frazione di Antdorf, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Rieden – ex comune ora frazione di Dasing, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Rieden – ex comune ora frazione di Rosengarten, comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Rieden am Forggensee – comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Rieden an der Kötz – ex comune ora frazione di Ichenhausen, città nel distretto della Svevia (Baviera)

Svizzera 
 Rieden – ex comune ora frazione di Gommiswald, comune nel distretto di See-Gaster (Canton San Gallo)
 Rieden – ex comune ora frazione di Wallisellen, città nel distretto di Bülach (Canton Zurigo)